A Seleção Brasileira de Futebol em 2018 participou da Copa do Mundo FIFA de 2018, sendo eliminado nas quartas de final. Também disputou de doze amistosos contra a Rússia, a Alemanha, a Croácia, a Áustria, Estados Unidos e El Salvador, Árabia Saudita, Argentina, Uruguai e Camarões.

Elenco 
Em negrito os convocados para a Copa do Mundo FIFA de 2018.

 a.  Daniel Alves foi convocado para a Copa do Mundo, porém devido a uma lesão enquanto jogava pelo PSG foi cortado do Mundial.

Estatísticas

Desempenho 

Atualizado até 21 de novembro de 2018

Artilheiros 
Estes são os artilheiros da temporada:

Atualizado até 6 de julho de 2018

Assistências 

Atualizado até 6 de julho de 2018

Jogos

Amistosos

Copa do Mundo de 2018

Fase de Grupos (Grupo E)

Fase Final

Oitavas de Final

Quartas de Final

Super Clásico Championship

Ligações externas 
 
 
 
 

Futebol de 2018 no Brasil
2018